Гулько́ — украинская фамилия. Известные носители:

 Гулько, Аким Дмитриевич (1904—1991) — начальник сектора сухих корпусов, ферм и механизмов ОКБ-1; Герой Социалистического Труда.
 
 Гулько, Михаил Александрович (род. 1931) — певец и музыкант, исполнитель русского шансона.

 Гулько, Елена Юрьевна (род. 1982) — заслуженный мастер спорта России (киокушинкай).